Zeller kan som auktorsförkortning betyda:

 Philipp Christoph Zeller (1808–1883) tysk entomolog, lepidopterist. 
 Sanford Myron Zeller (1885–1948) Amerikansk botaniker och mykolog.

Robotskapade auktorsförkortningar